Název Marketa má více sídel:
 Marketa (Dolní Poustevna) – část města Dolní Poustevna v okrese Děčín
 Marketa (Písečné) – část obce Písečné v okrese Jindřichův Hradec

Související články 
 Markéta – ženské jméno